Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Tashkent Open 2008 des Damentennis in Taschkent. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil. Ungewöhnlich für eine Qualifikation zu einem Turnier der WTA Tour war zum einen, dass wegen fehlender in der Weltrangliste gelisteter Spielerinnen nur sechs anstatt acht Spielerinnen gesetzt waren und das Feld mit neun Wildcards des Veranstalters aufgefüllt wurde. Daraufhin gab es meist sehr klare Ergebnisse bis sich die vier topgesetzten Spielerinnen durchsetzen konnten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Taschkent